Remete-barlang néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Remete-barlang, egri barlang.
 Remete-barlang, gyöngyösi barlang.
 Remete-barlang, kácsi barlang.
 Remete-barlang, nagymarosi barlang.
 Remete-barlang, Remeteszőlősön található barlang.
 Remete-barlang, az  1. 2. 3. 4. 5. sz. Barátlakás másik neve.
 Remete-barlang, a Csörgő-lyuk másik neve.
 Remete-barlang, a Heteméri-rókalyuk másik neve.
 Remete-barlang, a Jakab-hegyi Remete-barlang másik neve.
 Remete-barlang, a Kő-hegyi Remete-barlang másik neve.
 Remete-barlang, a Kőlyuk másik neve.
 Remete-barlang, a Remete-lik másik neve.
 Remete-barlang, a Szentkúti-remetebarlangok másik neve.
 Remete-barlang, a Takács pince másik neve.
 Remete-barlang, a Tátikai-kőlik másik neve.
 Remete-barlang, a Vas Pál lyuka másik neve.
 Remete-barlang, a Weislich-barlang másik neve.

Hasonló nevek:

 Remetebarlang, a Cuha-völgyi 4. sz. barlang másik neve.
 Remetebarlang, a Jakab-hegyi Remete-barlang másik neve.
 Remetebarlang, a gyöngyösi Remete-barlang másik neve.
 Remetebarlang, a remeteszőlősi Remete-barlang másik neve.
 Remete barlang, a Jakab-hegyi Remete-barlang másik neve.
 Remete barlang, a remeteszőlősi Remete-barlang másik neve.